Пиер Ришар Морис Шарл Леополд Дефе (;16 август 1934) е френски актьор и режисьор, роден на 16 август 1934 г. във Валансиен.

Избрана филмография

Актьор

Режисьор

Библиография 
 Pierre Richard, Le petit blond dans un grand parc, éditions Olivier Orban, avril 1989
 Pierre Richard (en collaboration avec Christophe Duthuron), Comme un poisson sans eau, détournement de mémoire, éditions du Cherche-Midi, octobre 2003
 Pierre Richard et Gwendal Le Bec, Le petit blond avec un mouton blanc, Paris, éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, 2010, 75 p. (ISBN 978-2-07-062104-0)
 Pierre Richard et Jérémie Imbert. Je sais rien mais je dirai tout. (автобиография) Préface de Gérard Depardieu. Éditions Flammarion, 2015

Източници

Външни препратки 
 Пиер Ришар Официален уебсайт
 
 

Френски актьори и актриси
Френски режисьори
Носители на награда Сезар
Хора от О дьо Франс